Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open de Nice Côte d’Azur 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Mai 2013 stattgefunden hat.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Nizza